— название нескольких островов:
 Торисима (Идзу), он же остров Панафидина — остров в архипелаге Идзу.
 Торисима (Хахадзима) — остров в группе Хахадзима в составе Бонинских островов.
 Торисима (Мукодзима) — остров в группе Мукодзима в составе Бонинских островов, к западу от острова Мукодзима.
 Торисима (Накододзима) — остров в группе Мукодзима в составе Бонинских островов, к западу от острова Накододзима.
 Торисима (Карацу) — остров, административно относящийся к городу Карацу префектуры Сага.
 Торисима (Гото) — остров, административно относящийся к городу Гото префектуры Нагасаки.
 Торисима (Кумэдзима) — остров, административно относящийся к посёлку Кумэдзима уезда Симадзири префектуры Окинава.

См. также 
 Минамитори, он же Минамиторисима — самый восточный остров Японии.
 Окинотори, он же Окиноторисима — коралловый атолл в Филиппинском море.
 Иоторисима — остров в составе архипелага Нансэй, административно относящийся к посёлку Кумэдзима уезда Симадзири префектуры Окинава.